Руслан Фаритович Зайнуллин (род. 14 февраля 1982, Казань) — российский хоккеист, крайний нападающий.

Карьера 
Родился в хоккейной семье. Отец Фарит Зайнуллин играл сначала за казанский «СК Урицкого», а затем 15 лет в Альметьевске, участвовал в первой лиге чемпионата СССР. После окончания карьеры работал на тренерской позиции там же.

В 17 лет попал в основной состав «Ак Барса», возглавляемый Владимиром Крикуновым. В 2000 году принял участие в чемпионате мира среди юниоров, завоевав со сборной России серебряные медали. В том же году был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под общим 34-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг», однако в Северной Америке Зайнуллин себя так и не попробовал.

Проведя ещё два сезона за «барсов», в 2002 году отправился на Чемпионат мира среди молодёжных команд. На этом турнире россияне стали победителями. В начале сезона 2002/03 перешёл в нижнекамский «Нефтехимик», где и закончил сезон.

В 2003 году был приглашён в московское «Динамо» Зинэтулой Билялетдиновым. Был игроком основы, проведя за сезон рекордные для себя 50 матчей (из которых три — в плей-офф), однако по окончании сезона Билелятдинов из команды ушёл, и Зайнуллин был продан в московский «Спартак».

В «Спартаке» Зайнуллин провёл два сезона. Особо удачным получился второй из них, в котором в 40 матчах набрал 10 очков. Однако по окончании сезона 2005/06 клуб распался, и Зайнуллин оказался в ХК МВД. Здесь сначала играл под руководством Николая Соловьёва, затем — Андрея Хомутова. Провёл в балашихинском клубе несколько сезонов. В 2010 году ХК МВД дошёл до финала Кубка Гагарина, и Зайнуллин после окончания сезона оказался снова в московском «Динамо».

С 2011 года игрок в нижегородского «Торпедо». После окончания сезона 2012/13 «Торпедо» не стало продлевать с Зайнуллиным контракт, и он перешёл в «Нефтехимик».

Статистика

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 

 Руслан Зайнуллин: с детства играю в силовой манере // Официальный сайт ХК «Торпедо»

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Нефтяник» Лениногорск
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК МВД
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Кубань»
Игроки ХК ТХК